Artstetten heißen:

 Artstetten (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Schloss Artstetten, Niederösterreich
 Artstetten (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns